Colours () — название нескольких альбомов:

 Colours — четвёртый студийный альбом американской певицы Клодин Лонже, вышедший в 1968 году.
 Colours — третий студийный альбом испанского дуэта Baccara, вышедший в 1979 году.
  — девятый альбом группы Eloy, выпущенный в 1980 году.
 Colours — пятнадцатый студийный альбом японской певицы Аюми Хамасаки, вышедший в 2014 году.

См. также 
 Colours In The Dark — третий студийный альбом финской исполнительницы Тарьи Турунен.